

Editoria
Il filo –  casa editrice di Roma

Musica
Il filo – singolo di Pierdavide Carone del 2015

Teatro
Il filo – opera teatrale di Giuseppe Giacosa